Balotești (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
 Balotești (Mehedinți), een plaats in het Roemeense district Mehedinți
 Balotești (Bacău), een plaats in het Roemeense district Bacău